Museum für Asiatische Kunst steht für:
 Museum für Asiatische Kunst (Berlin)
 Museum für asiatische Kunst (Nizza) 
 Museum für Asiatische Kunst (Korfu)
 Museum für Asiatische Kunst (Radevormwald)

Siehe auch:
 Asian Art Museum
 Museum für ostasiatische Kunst